Клотильда Эм (; род. 30 июля 1979, Труа, Франция) — французская актриса театра кино и телевидения.

Биография

Фильмография

Награды и номинации

Ссылки 

Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Лауреаты премии «Мольер» за лучшую женскую роль